Jezioro Trzechowskie (znane też jako jez. Czechowskie) w województwie pomorskim
 Jezioro Zygmunta Augusta (znane też jako jez. Czechowskie) w województwie podlaskim